B44 peut faire référence à :

Médecine 
 Aspergillose, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Moto
 BSA B44 Shooting Star, un modèle du constructeur britannique Birmingham Small Arms Company.

Route
 Bundesstraße 44, une route fédérale allemande reliant Francfort-sur-le-Main à Ludwigshafen.

Signalisation
 Panneau de fin de prescription de chaînes à neige obligatoires en France

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres